

Toponyme
 Arraute, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arraute-Charritte ;
 Arraute-Charritte, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme